Mappach ist der Name folgender Orte:

 Mappach (Efringen-Kirchen), Ortsteil der Gemeinde Efringen-Kirchen im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Mappach (Bruck in der Oberpfalz), Ortsteil des Marktes Bruck in der Oberpfalz im Landkreis Schwandorf, Bayern